Премьера второго сезона телепередачи «Плохие девчонки» состоялась 4 декабря 2007 года на телеканале Oxygen. Съёмки начались в июне 2007 года на площадке в Лос-Анджелесе. Этот сезон стал одним из самых популярных среди телезрителей, так как на момент запуска его посмотрели более миллиона человек.

Участницы 

Примечания

Замена участниц 
Абсолютно в каждом сезоне из проекта уходит, как минимум одна плохая девчонка. Происходит это из-за драк, насилия и оскорблений в свой адрес. Этот сезон покинула всего одна девочка. 

В связи с уходом участницы, продюсеры обычно в течение нескольких эпизодов заменяют её на другую.

Продолжительность участия 

 Обозначения
  = «Плохая девчонка» активно показана в эпизоде.
  = «Плохая девчонка» заменила ушедшую участницу.
  = «Плохая девчонка» добровольно покидает проект.
  = «Плохая девчонка» принудительно покинула проект.
Примечания

Эпизоды

Примечания 

Реалити-шоу США